Tea Party

 Tea Party (песня) — песня эстонской певицы Кёрли.
 The Tea Party - канадская рок-группа
 Движение чаепития () — консервативно-либертарианское политическое движение в США.
 Бостонское чаепитие () — акция протестa американских колонистов, ставшая началом Американской революции.